Varga Jenő
 Varga Jenő (1879−1964) munkás, tanár, politikus
 Varga Jenő (1883−1964) iskolaigazgató-tanító, szakfelügyelő, író, költő

Vargha Jenő
 Vargha Jenő (1924−2007) vegyész, egyetemi tanár